
Hermes este mesagerul divin al zeilor olimpieni din mitologia greacă
Hermes Trismegistul („Hermes de trei ori mai mare”), numele grecesc pentru zeul egiptean Thoth

Hermes se poate referi, de asemenea, la:

Astronomie
Hermes, numele grecesc pentru planeta the Greek Mercur
69230 Hermes, asteroid numit după zeul grec Hermes

Afaceri 
Hermès, o companie care produce bunuri de lux